Enrique II de Brandeburgo-Stendal, apodado Enrique el Joven o Enrique el Niño (; h. 1308 - julio de 1320) fue el último margrave de Brandeburgo de la Casa de Ascania.

Biografía 
Los padres de Enrique fueron el margrave Enrique I de Brandeburgo-Stendal e Inés, una hija del duque Wittelsbach Luis II de Baviera. Enrique II tuvo tres hijas mayores.

En 1319, a los 11 años de edad, Enrique II sucedió a su primo, el margrave Valdemar, quien había muerto sin hijos. El duque pomeranio Vartislao IV aprovechó la ocasión para instalarse como regente y usó esta posición para promover su propio interés en el largo conflicto brandeburgués-pomeranio. A su vez, el pariente ascanio de Enrique, el duque Rodolfo I de Sajonia-Wittenberg intervino e intentó apoderarse de la regencia. El rey Luis IV, medio hermano de la madre de Enrique Inés, finalmente lo declaró adulto, aunque no lo enfeudó con Brandeburgo.

La temprana muerte de Enrique en 1320 le impidió actuar de forma independiente, más aún, significó el final de la línea brandeburguesa de la dinastía ascania. Como un feudo, el margraviato volvió al rey wittelsbach Luis IV, quien lo enfeudó a su hijo mayor, Luis V (llamado "el brandeburgués") con Brandeburgo en 1323.

Estatua 

Una estatua de Enrique II realizada por el escultor August Kraus (1868-1934) fue desvelada el 22 de marzo de 1900 en el antiguo bulevar Siegesallee de Berlín. Kraus usó al joven violonchelista francés Paul Bazelaire, que coincidió que estaba visitando Berlín, como modelo para la estatua. Junto con bustos del tutor de Enrique, el duque Vartislao IV de Pomerania y el caballero wedigo von Plotho (modelado sobre el amigo de Kraus Heinrich Zille), formó el grupo estatuario número 9.  

Severamente dañada en la Segunda Guerra Mundial, la estatua se expone actualmente en la ciudadela de Spandau.

Antepasados

Véase también 
 Falso Valdemar

Referencias 
 Johannes Schultze (1969), "Heinrich II. das Kind", Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán), 8, Berlín: Duncker & Humblot, pp. 349–349; (texto completo en línea)

Notas 

Margraves de Brandeburgo-Stendal
Margraves de Brandeburgo del siglo XIV (casa de Ascania)